Горячая точка () — канадский телевизионный сериал, премьера которого состоялась 11 июля 2008 года на канале CTV. Действие сериала разворачивается вокруг элитной группы стратегического реагирования (ГСР) канадской полиции.

Главные персонажи

Грегори «Грег» Паркер 

Является лидером Группы Один и кризисным переговорщиком. Он предпочитает, чтобы ситуации были решены путём диалога, а не силы, со смертельным исходом. Изучал искусство переговоров, когда жил со строгим отцом. В прошлом во время обыска, была застрелена женщина, у которой осталась маленькая девочка. (2х16) Сержант долгое время опекал её.

Грег развелся со женой и отдалился от своего единственного сына Дина, потому что проводил слишком много времени с ГСР. После развода его семья переезжает в другой город и они с сыном не видятся 10 лет. В 3 сезоне 6 серии Дин приходит в штаб ГСР, чтобы сказать, что не хочет, чтобы его принуждали к встречам и чтобы отец не делал попыток вернуть его. Их разговор прерывает вызов. Грег уходит, оставляя сына в офисе. Невольно Дин становится свидетелем разговора группы в радиоэфире и начинает переживать за отца, за команду и девочку, которую они пытаются спасти. Его мнение меняется, и он не отталкивает отца, когда тот возвращается с успешно выполненного задания. После тяжелых ранений в последней серии он вынужден уйти в отставку и пойти обучать новое поколение полицейских офицеров в академию.

Грег заботится не только о своей команде, но и о жизнях невинных людей и преступников, собирающихся сделать ошибку, которая разрушит их и чужие жизни. Он часто винит себя за неудачные попытки спасти людей.

Члены команды называют его «босс».

Эд Лейн 

Ветеран группы стратегического реагирования, тактический лидер Группы Один, обученный снайпер. Бескомпромиссный, жесткий и харизматичный, но под униформой он — глубоко вдумчивый человек, который несет бремя каждого решения, которое принимает «в мире, где не может быть никаких правильных ответов, и где человеческие судьбы решаются в доли секунды». Вторичная роль Эда действовать, как кризисный переговорщик в прямом контакте с объектами. Эд хорошо владеет оружием, но часто беспокоится, что ему необходимо его применять, чтобы спасти жизнь.

Есть жена Софи и сын Кларк. У Эда были проблемы с семьей из-за его привязанности к ГСР. В 3 сезоне он узнает, что Софи беременна, и она однозначно дает ему понять, что больше не будет принимать мужа, семья которого всегда стоит на втором месте после работы. Они на время расстаются. В первой серии 4 сезона Эд был ранен, когда ехал на роды жены. Но, несмотря на это, был с ней, хотя сам нуждался в медицинской помощи и мог лишиться руки. После рождения дочки Изабель, Эд хочет подать в отставку, но Софи говорит, что он может остаться в Группе Один, если будет больше времени проводить с семьей.

У Эда есть брат Рой, который служит в полиции. В 1 серии 3 сезона, «Безусловная любовь», Рой не подчиняется приказу Эда, из-за чего погибает его напарник. Роя увольняют из полиции, а Эд не хочет ему помочь, говоря: «У меня нет времени». Рой отвечает: «У тебя его никогда нет». Когда Группа Один реагирует на выстрелы в доме, они обнаруживают там Роя, который связался с торговцем оружием (3х5). Уволенный из полиции, подозреваемый в краже 100,000 $, Рой проник в окружение торговца оружием, как покупатель, чтобы отомстить человеку, который продал оружие, из которого убили его напарника, и чтобы доказать, что он хороший офицер. Рой ведет Эда и ГСР к складу оружия. Спасая Джулс, он выдает себя, и в него стреляют. Рой выживает, так как был в бронежилете. Эд говорит, что не знал, что Рой такой, но он замолвит за него словечко и тот сможет вернуться к работе.

После того, как Эд вынужден был застрелить восемнадцатилетнюю девушку, он испытывает серьезные психологические проблемы и комплекс вины. И только когда психолог заставляет его принять всю тяжесть вины за совершенные «нейтрализации субъектов», Эд понимает, что может вернуться к работе. В конце сериала его повышают до сержанта и он занимает место Паркера, который уходит в отставку.

Джулианна «Джулс» Кэллаган 

Джулс до некоторых пор единственная женщина в Группе Один. Поэтому на двери женской раздевалки висит табличка «Джулс», а не «Женщины». До своего перевода в ГСР, она служила офицером в Королевской канадской конной полиции. Джулс, как Эд и Сэм, обученный снайпер. Также является резервным переговорщиком и правой рукой сержанта Паркера, к которому относится скорее как к отцу, чем как к начальнику. После гибели Льюиса она чаще остается в грузовике, собирает данные о преступниках, выезжает к ним домой, чтобы найти причины их поведения. Это необходимо для правильного ведения переговоров. У Джулс 4 брата.

После появления Сэма в Группе Один, у Джулс появляются к нему чувства, и она всячески старается это скрыть. Но в дальнейших сериях видно, что эти чувства взаимны и они начинают тайно встречаться, потому что это против правил ГСР и ставит всю группу под угрозу. Впоследствии они понимают, что для сохранения отношений один из них должен уйти из команды, потому что они не смогут работать вместе. Была ранена снайпером в конце 1 сезона. На время выздоровления её заменяла Донна Сабин (Джессика Стин). Для возвращения в команду, Джулс принимает решение расстаться с Сэмом, потому что они оба очень привязаны к команде. После она недолго встречалась со Стивом, старым другом из школы, который работает парамедиком. Но расстается с ним из-за чувств, которые до сих пор испытывает к Сэму. В 4 сезоне Джулс и Сэм вновь начинают встречаться. Грег Паркер узнает об их романе (4х10) и, в конце эпизода, он позволяет им сохранить их отношения в секрете при условии, что они не будут влиять на работу. В конце четвёртого сезона доктор Тод ставит условием их разделение по разным командам, но Джулс и Сэм вновь доказывают свой профессионализм. В пятом сезоне (5х08) Джулс объявляет Сэму, что у них будет ребёнок. В 12 серии она выходит замуж за Сэма, но все равно требует, чтобы он к ней относился «как к напарнику». У Джулс рождается дочь Сэйди.

Сэм Бреддок 

Бывший Капрал, сотрудник спецназа и Второй Объединенной оперативной группы — элитное подразделение по борьбе с терроризмом), служил в Афганистане — 2 командировки. Очень уверенный в себе и амбициозный человек.

Вырос в семье военного. Пошёл в армию, как и его отец, потому что, «некоторые люди беззащитны и их надо защищать» (3x7). Сэм оставил военную службу в Афганистане, после того, как случайно убил одного из своих солдат, который оказался его лучшим другом. Заявление Сэма на включение в ГСР было рассмотрено очень быстро. Решение о его приеме в группу было принято «наверху». Отец Сэма, генерал Бреддок, должен был вмешаться, чтобы облегчить его прохождение в группу. Он был хорошо принят членами Группы Один, хотя в первое время ему приходилось сносить их шутки и приносить кофе. После обучения, он становится ценным членом Группы Один. Из-за военного опыта в Афганистане, Сэм полагал, что для решения проблем вместо переговоров, лучше использовать смертельную силу, против чего возражают его коллеги. Его главная задача в команде быть снайпером, хотя он некоторое время заменял Эда в качестве тактического лидера, пока тот восстанавливался после травмы. В последней серии 2 сезона «За голубой линией», Сэм говорит, что оставляет ГСР, после того, как застрелили бывшего солдата, служившего в Афганистане, которому Сэм пытался помочь. Но друзья говорят, что он был неправ и убеждают его остаться в группе.

Сэм влюблен в Джулс и в 1 сезоне 10 эпизод он её поцеловал. После этого они начинают встречаться, и держат свои отношения в секрете. Когда снайпер, ранивший Джулс, взял Эда в заложники, Сэм был тем, кто застрелил его. После этого Сэм мчится в больницу, где держит Джулс за руку, говоря, что он должен был защитить её. Когда она возвращается в команду, после ранения, предлагает ему расстаться, потому что они "не могут продолжать нарушать правила ", Сэм понимает и соглашается закончить отношения, хотя любит её. В 4 сезоне их роман возобновляется. Грег Паркер узнает об их отношениях (4х10) и, в конце эпизода, он позволяет им сохранить их в секрете при условии, что они не будут влиять на работу.

Когда Сэму было 9 лет, его младшую сестру сбила машина, она умерла на его глазах. Есть вторая сестра Натали. Она некоторое время жила у Сэма, что очень ему не нравилось.

В конце четвёртого сезона отношения Сэма и Джулс становятся известны высшему руководству, но они проходят испытание, когда, согласно приоритету жизни, Сэм выводит из зараженного помещения заложницу, а не Джулс. После этого им разрешают остаться в одной команде. В середине пятого сезона Джулс говорит Сэму, что у них будет ребёнок. Их свадьба показана в предпоследней серии пятого сезона.

В конце сериала Сэма назначают лидером команды 3 вместо погибшей Донны.

Микеланджело «Спайк» Скарлатти 

Спайк по происхождению итальянец. Он очень оптимистичный молодой человек, умеющий слушать, и всегда готов помочь другим, спокойный и обладающий интуицией, миротворец в команде. По словам Грега, Скарлатти всегда видит в людях только хорошее. В Группе Один Спайк вляется экспертом тактических технологий, сапер и специалист по взрывчатым веществам. В детстве, по словам Спайка (4x07), он любил фейерверки, римские свечи, петарды. Его отец это ненавидел и сильно волновался. Однажды Спайк смешивая жидкости для разжигания костров, сильно обжегся, но это не остановило его, позже он научился обезвреживать бомбы, «потому что не люблю когда людям больно». В работе с взрывчатыми веществами использует робота, которого он называет «Babycakes». Спайк, как правило, отвечает за видеонаблюдение из фургона. В 3-5 сезонах Спайк больше выходит «в поле», и даже иногда действует в качестве переговорщика, когда понимает, что контакт наладить может только он. В конце 4 сезона, сержант Паркер в порыве чувств говорит, что Спай ему как сын.

Спайк живёт с матерью и отцом, и очень доволен этим.

Он и Лу были лучшими друзьями и часто проводили время вместе. Спайк пытался спасти жизнь Лу, когда он наступил на мину, однако неудачно. Смерть Лу имела огромное негативное воздействие на Спайка, как показано в следующих эпизодах. После смерти Лу, отец Спайка приходит в ярость, что его сын работает в ГСР, они ругаются и отец не хочет говорить с ним и делать какие либо попытки, чтобы наладить отношения с сыном. Спайку предлагали работу в службе безопасности. Но он отказался, предпочитая остаться в Группе Один.

Первый куратор и напарник Спайка, Оливер МакКой, с которым он ездил первые два года после академии, впервые назвал его Спайком из-за его причёски. В 11 серии 3 сезона оказывается, что МакКой был «грязным копом». Спайк не верит в это. Когда выясняется, что дочь МакКоя Лесли была в заложниках и он вынужден был пойти на предательство, ГСР находит её, но Оливера смертельно ранили. Перед смертью МакКой просит позаботиться о дочери. Спайк ему обещает. Позже он узнает от Лесли, что Оливер МакКой следил за его карьерой.

Когда сестра Сэма Натали приходит в штаб ГСР, Спайк проявляет к ней интерес. В 6 серии 4 сезона он с Натали, а также Сэм с Джулс сидят в баре и слушают, как поет Раф.

В финале сезона 3, выясняется, что отец Спайка серьёзно болен. В «Shockwave» (4x07) при попытке разоружить бомбу, которая уничтожит часть города Торонто, ему звонит мать. Она находится в больнице с отцом, ему хуже и возможно он не переживет ночь. Хотя Спайка охватывает страшное противоречие, он решает остаться на вызове и обезвреживает бомбу. После объятий с его командой, Спайк бросается в больницу и встречает свою мать, которая начинает плакать при его виде. Он сидит у постели своего отца и слушает его, когда он, наконец, признается: «Микеланджело, я боюсь», Спайк хватает его за руку и отвечает: «Ничего страшного, я здесь, мы все здесь..» В конце 4 сезона говорится, что мать Спайка возвращается в Италию и он остается один.

В эпизоде «Огонь по своим» Спайк вынужден играть против своей команды, когда Натали Бредджок попадает в неприятную ситуацию с бывшим бойфрендом. После этого Натали и Спайк решают, что вместе им все-таки быть не суждено, а Микеланджело даже ставит под сомнение своё пребывание в команде. Но Эд и Грег убеждают его, что без него команда просто развалится.

В 5 сезоне Спайк приглашает Винни на свидание, но она отказывается, потому что её принцип — не встречаться с копами. Когда он уточняет, не тот ли это принцип, который нарушается, когда на сцене появляется идеальный парень. Винни отвечает, что принцип железный, ведь «идеальный парень только что появился». Но в конце сериала подразумевается, что они всё-таки вместе.

Кевин «Ворди» Вордсворт 

Эксперт по боевым искусствам с удивительно нежной душой. Вместе с Льюисом является специалистом по нелетальному оружию. Конек Ворди — проникновение. Он также часто отвечает за осуществление визуального контакта во время операций, через различные устройства наблюдения. Дружит с Эдом. Любит животных и детей.

Вырос в бедном районе. Когда Лия нелестно отозвалась об этом районе, Ворди выходит из себя.

Ворди женат и имеет трех дочерей. В 4 серии 1 сезона выясняется, что его жена Шелли, была замужем за человеком, который избивал её, пока Ворди не спас её от этого брака, поэтому он решительно выступает против насилия в семье. У него романтичное представление о героизме — бережно хранить мир для его дочерей.

У Ворди есть тайна, которую он долгое время скрывал. Эд замечает его странное поведение и, пытаясь выяснить, что скрывает Ворди, ломает замок на его шкафчике и находит таблетки от болезни Паркинсона. Это выводит Ворди из себя и они ссорятся (4x5). Ворди понимает, что его болезнь — это часовая бомба и переживает, что его нервная система не выдержит, и он подведет команду. Поэтому он все рассказывает друзьям, говоря, что хотел быть идеальным. «Я не идеален, а вам нужен идеальный. Однажды мои руки начнут трястись, а на мне ваши жизни. Риск того не стоит». На вопрос Эда: «Что же мне делать без тебя?» Ворди отвечает: «Работать в два раза лучше». Ворди уходит из Группы Один в отдел по борьбе с бандитизмом.

Появляется в 10 серии 4 сезона, помогает Группе Один в аресте банды, ответственной за похищения.

Рафик «Раф» Руссо 

Раф заменил Ворди в середине 4 сезона. Раф честолюбив, но готов учиться у остальной части команды. В первый же день на службе, он вошёл в комнату к женщине, которая держала заложника, без одобрения сержанта Паркера. В 6 серии 4 сезона выясняется, что Раф подвергся сексуальному насилию со стороны учителя, узнав об этом его отец избил того битой, и теперь находится в тюрьме.

Раф играет на пианино и поет. На День Святого Валентина Сэм, Джулс, Спайк и Натали сидят в ресторане и слушают песню в его исполнении (4x06).
В первой серии 5 сезона, после того как была убита молодая девушка, Раф решил, что не может так работать и после спора с командой изъявил желание уйти из группы Один.

Второстепенные персонажи 
Констебль Винни Кэмден (Татьяна Джонс) Диспетчер, работает с Группой Один. Осуществляет контакт со службой спасения 911, полицией и скорой помощью. В пятом сезоне Спайк приглашает её на свидание, но она мягко отказывает ему под предлогом того, что не встречается с копами, чтобы соблюдать баланс в жизни.

Констебль Кира Марлоу (Паскаль Хаттон)
Вторая женщина диспетчер ГСР работает с Группой Один в нескольких эпизодах 1 и 2 Сезона.

Констебль Льюис «Лу» Янг (Марк Тейлор) Является специалистом по нелетальному оружию. До того, как присоединиться к полиции, Лу был гангстером, и его знание уличных банд было полезно для Группы Один. Он и Спайк были лучшими друзьями и много времени проводили вместе. Лу погибает на глазах команды, подорвавшись на мине, пытаясь обезвредить бомбу на территории университетского кампуса в 2 сезоне, 10 серии, «Одно неверное движение».

Констебль Донна Сабин (Джессика Стин)
Донна заменила Джулс на время её отпуска, после огнестрельного ранения. Бывший тайный агент в отделе по борьбе с наркотиками. Уходит из Группы Один после возвращения Джулс. Донна снова появляется в финале 3 сезона в качестве лидера Группы Три, тестируя Группу Один. В 4 сезоне Донна выходит замуж, но во время церемонии её мужа пытаются убить члены банды, в которой Донна работала под прикрытием. Донна погибает в 12 эпизоде 5 сезона, попавшись в ловушку взрывника.

Констебль Лия Кернс (Олунике Эделийи)
Бывший пожарный. Она присоединяется к ГСР после внезапной смерти Лу. Она появляется в серии «Никогда не подведет.» Команда холодно принимает её, потому что они скорбят о Лу. Пробыла в Группе Один в течение нескольких серий. Ушла из команды по семейным обстоятельствам. Возвращается в 5 сезоне, где озвучивается, что она уезжала на Гаити помогать семье восстанавливать дом после землетрясения.

Софи Лейн (Янайя Стефенс) Жена Эда Лейна. Они женаты уже семнадцать лет.

Кларк Лейн (Тайлер Стентифорд) Сын Эда Лейна. Играет на виолончели и фортепиано.

Дин Паркер (Джек Найт) Сын Грега Паркера. Они не виделись почти десять лет, с тех пор как от Грега ушла жена. Дин приезжает к отцу, чтобы уговорить его отказаться от иска на совместную опеку, который тот подал против его матери. Но увидев, какую работу выполняет его отец, Дин впоследствии переезжает жить к нему. Хочет стать полицейским.

Натали Брэддок (Рэйчел Skarsten) Сестра Сэма Брэддока, появляется в начале четвёртого сезона. Она и Спайк встречаются короткое время, но расстаются в серии «Игра против своих».

Ссылки 
 
 

Горячая точка